Sambi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Abdallah Mohamed Sambi (* 1958), von 2006 bis 2011 Präsident der Komoren
 Pietro Sambi (1938–2011), Erzbischof der römisch-katholischen Kirche und Diplomat des Heiligen Stuhls